Dyskografia Brodki składa się z pięciu albumów studyjnych, jednego albumu koncertowego, czterech minialbumów, dwudziestu ośmiu singli oraz teledysków.

Albumy studyjne

Minialbumy

Albumy koncertowe

Single

Występy gościnne

Inne

Teledyski

Uwagi

Przypisy 

Brodka, Monika
Brodka, Monika